|-
| 217801 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217802 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217803 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217804 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217805 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217806 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217807 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217808 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217809 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217810 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217811 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217812 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217813 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217814 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217815 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217816 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217817 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217818 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217819 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217820 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217821 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217822 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217823 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217824 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217825 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217826 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217827 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217828 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217829 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217830 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217831 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217832 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217833 - || ||  || Ondrejov || P. Pravec i P. Kusnirak
|-
| 217834 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217835 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217836 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217837 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217838 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217839 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217840 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217841 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217842 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217843 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217844 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217845 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217846 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217847 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217848 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217849 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217850 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217851 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217852 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217853 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217854 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217855 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217856 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217857 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217858 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217859 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217860 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217861 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217862 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217863 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217864 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217865 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217866 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217867 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217868 - || ||  || Ondrejov || P. Kusnirak
|-
| 217869 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217870 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217871 - || ||  || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 217872 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217873 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217874 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217875 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217876 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217877 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217878 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217879 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217880 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217881 - || ||  || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 217882 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217883 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217884 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217885 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217886 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217887 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217888 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217889 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217890 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217891 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217892 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217893 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217894 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217895 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217896 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217897 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217898 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217899 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217900 - || ||  || Socorro || LINEAR
|}

 
7